Wyspy Owcze są archipelagiem wysp wulkanicznych, leżącym na Morzu Norweskim. Są one terytorium zależnym Królestwa Danii o szerokiej autonomii. Na całych Wyspach Owczych znajduje się 340 szczytów górskich. Najwyższym z nich jest Slættaratindur (882 m n.p.m.), a najniższym Høganes (115 m n.p.m.). Oba te wzniesienia znajdują się w różnych częściach wyspy Eysturoy.

Najwyższe wzniesienia znajdują się w północnej części archipelagu. Sześć, spośród dziesięciu sięgających ponad 800 m n.p.m. leży na Kunoy, trzy na północnym Eysturoy i jedno na Viðoy.

Lista

Przypisy 

Listy gór